Hrvatska:
 Ljubovo (prijevoj), prijevoj u Lici, kod Bunića
 Ljubovo, brdo kod Gospića

BiH:
 Ljubovo (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Kosovo:
 Lubovo (Istok, Kosovo), naselje u općini istok (Kosovo)